Берг може бити:

 Берг (река), река у Јужноафричкој Републици.
 Берг (Француска), село у Француској.
 Берг (Арвајлер), град у немачкој савезној држави Рајна-Палатинат.
 Берг (Палатинат), град у немачкој савезној држави Рајна-Палатинат, у округу Гермерсхајм.
 Берг (Таунус), град у немачкој савезној држави Рајна-Палатинат, у округу Рајн-Лан.
 Берг (Горња Франконија), град у немачкој савезној држави Баварска.
 Берг (Штарнбергер Зе), град у немачкој савезној држави Баварска.
 Берг (Шусентал), град у немачкој савезној држави Баден-Виртемберг.
 Берг (компанија), америчка компанија за производњу аутомобила (1903-1905).
 Војводство Берг (1101–1815),
 Велико Војводство Берг (1806–1813),